Всеволо́до-Ви́львенское городско́е поселение — упразднённое городское поселение в составе Александровского муниципального района Пермского края.

Административным центром являлся посёлок городского типа Всеволодо-Вильва.

История 
Всеволодо-Вильвенское городское поселение образовано в ходе муниципальной реформы 2006 года. 

В 2019 году упразднено путём включения в состав Александровского муниципального округа.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Всеволодо-Вильва) проживают  % населения поселения.

Состав городского поселения

Местное самоуправление 
 Главы поселения
 Зенков Юрий Петрович (2006—2007)
 Якимов Николай Алексеевич (2007—2008)
 Волик Руслан Евгеньевич (2008—2013)
 Байбакова Наталия Викторовна (2014—2017)

 Главы администрации
 Пестов Михаил Дмитриевич (2006—2008)
 Степанова Марина Геннадьевна (2008—2009)
 Истомина Елена Викторовна (2009—2012)
 Саначёв Сергей Борисович (2012—2013)
 Мельчаков Дмитрий Валерьевич (2014—2017)

 Глава поселения - глава администрации
 Бутенко Татьяна Вениаминовна (2017—2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Всеволодо-Вильвенского городского поселения

Муниципальные образования Александровского района Пермского края
Упразднённые городские поселения Пермского края
Городские поселения, упразднённые в 2019 году